SEP steht für:
 saure Erythrozyten-Phosphatase, eine Phosphatase, siehe Saure Phosphatase
 Schweizerische Gesellschaft für Schnee, Eis und Permafrost
 Secretaría de Educación Pública, Verwaltungsbehörde für den Bereich Schule in Mexiko
 Single Engine Piston, einmotorige kolbenmotorgetriebene Leichtflugzeuge, siehe Leichtflugzeug #SEP
 Socialist Equality Party, trotzkistische Parteien in verschiedenen Staaten
 Société européenne de propulsion, französische Raketentriebwerksfirma
 Society for Exact Philosophy, nordamerikanische Gesellschaft für Philosophie
 Solar electric propulsion, solarelektrische Antriebe, siehe Ionenantrieb
 Solar energetic particle, von der Sonne ausgestoßene Teilchen, siehe Sonneneruption
 Soma Hellinon Proskopon, griechischer Pfadfinderverband
 Somatosensibel evozierte Potenziale, einen Begriff aus der Neurophysiologie
 Splitterskyddad Enhetsplattform, universelle Plattform für Panzerfahrzeuge
 Spherical Error Probable, das dreidimensionale Pendant des Circular Error Probable (CEP)
 Stanford Encyclopedia of Philosophy, Nachschlagewerk
 Staffing Exchange Protocol, siehe HR-XML
 Stowarzyszenie Elektryków Polskich, den Verband der polnischen Elektrotechniker
 Surrendered Enemy Personnel, siehe Rheinwiesenlager
 ehemaliger Verbund der niederländischen Elektrizitätserzeuger, siehe Tennet Holding #Unternehmensgeschichte
 System of Electronic Payments, elektronisches Zahlungssystem in der Ukraine
 Stahl-Eisen-Prüfblatt, eine Prüfvorschrift für Stähle und Eisen 

Sep ist der Familienname folgender Personen:
 Hrvoje Sep (* 1986), kroatischer Boxer

Sęp bezeichnet:
 ORP Sęp, polnisches U-Boot

Siehe auch:
 SEPP
 

Abkürzung